Гамбелл — город в зоне переписи населения Ном, штат Аляска, США.
 Гамбелл — государственный аэропорт в населённом пункте Гамбелл (Аляска), США.